Plusieurs navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Delhi :

 le HMS Delhi, l'ancien nom du cuirassé HMS Emperor of India avant son lancement en  ;
 le , un croiseur léger de classe Danae lancé en 1918 et vendu pour démolition en 1948 ; 
 le INS Delhi (C74), un croiseur léger de , anciennement HMNZS Achilles, vendu à la marine indienne en 1948.

Delhi